Зубра — село в Львівському районі Львівської області
 Зубра — річка у Львівській області (зокрема у Львові), ліва притока Дністра
 Зубра — річка у Черкаській області, права притока Росі
 Зубра — лісопарк між селом Зубра і Сихівським житловим масивом Львова